Серия А — является национальной лигой Италии, также считается одной из старейших лиг мира, первый розыгрыш был сыгран в 1920 году.

Клубы участники сезона 2016/2017

Чемпионы

с 1936

1920—1936 

 — В 1929, 1944, 1945 годах Национальный чемпионат не проводился

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Il campionato italiano di basket — Статистика чемпионатов Италии по баскетболу